Unser Radio sind zwei Hörfunksender in Niederbayern.
 Unser Radio Deggendorf
 unserRadio (Funkhaus Passau), Passau, Regen, Freyung-Grafenau